Alejandrina Augusta de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Alexandrine Auguste von Mecklenburg-Schwerin; Schwerin, 24 de diciembre de 1879-Copenhague, 28 de diciembre de 1952) fue la reina consorte del rey CristiánX de Dinamarca y la última reina consorte de Islandia.

Biografía

Nacimiento e infancia 
Alejandrina nació el 24 de diciembre de 1879, como duquesa de Mecklemburgo-Schwerin (Imperio alemán), en la ciudad Schwerin. Su padre fue Federico FranciscoIII, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin, y su madre fue la gran duquesa Anastasia Mijáilovna de Rusia, nieta del emperador NicolásI de Rusia. Tuvo dos hermanos, Federico FranciscoIV (1882-1945) y Cecilia (1886-1954), casada con el príncipe Guillermo de Prusia.

Su padre tenía una salud muy frágil, por lo que la familia pasaba largas temporadas en Cannes (Francia), donde poseían una finca llamada Villa Wenden.

Su padre falleció de forma repentina en 1897, a los 46 años.

Matrimonio y descendencia 
Se comprometió en matrimonio el 24 de marzo de 1897 en Schwerin, con el príncipe heredero Cristián de Dinamarca, a quien había conocido en Cannes. La boda se celebró el 26 de abril de 1898 en Cannes, cuando Alejandrina tenía 18 años. Tuvieron dos hijos:

 Cristián Federico Francisco Miguel Carlos Valdemar Jorge (1899-1972), rey de Dinamarca como Federico IX (1947-1972).

 Canuto Cristián Federico Miguel (1900-1976).

Reina de Dinamarca 
En 1902, la pareja recibió el Palacio de Marselisborg, y desde ese momento el cuidado del jardín se convertiría en uno de sus mayores intereses. Alejandrina se convirtió en princesa heredera de Dinamarca en 1906 y en reina en 1912. No se considera que haya desempeñado ningún papel político, pero se la describe como un gran apoyo leal a su esposo.

Estaba interesada en la música, y actuó como protectora de las sociedades musicales Musikforeningen i København y Den danske Richard Wagnerforening. También era conocida por su costura, que vendió con fines benéficos. Después de la muerte de su suegra, Luisa de Suecia, en 1926, la sucedió como la protectora oficial de las diversas organizaciones de caridad fundadas por Luisa.

La reina disfrutó el golf y la fotografía. Durante la Primera Guerra Mundial, fundó Dronningens Centralkomité af 1914 («El Comité Central de la Reina de 1914») para el apoyo de las familias pobres. A finales de la guerra, sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918.

Junto a su marido viajó por toda Dinamarca y por las cortes europeas, así como a Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe.

La pareja recibió una gran popularidad como símbolos nacionales durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, que se demostró durante una gira por el país en 1946. Antes de la ocupación, ella y su nuera se dedicaban a movilizar a los daneses. Su rechazo por el general Kaupisch el 9 de abril de 1940 se convirtió en un símbolo de su lealtad hacia Dinamarca antes de su país natal, Alemania. Cuando el general de las fuerzas de ocupación pidió por primera vez una audiencia con el monarca, Cristián estaba convencido de recibirlo por como lo haría con cualquier otra persona, lo cual fue apoyado por Alejandrina. Pidió hacerlo solo, pero la reina le dijo que los interrumpiría. Cuando el general estaba a punto de irse, ella entró; y cuando la saludó, ella dijo: «General, esta no es la circunstancia en la que esperaba saludar a un paisano». Se informó que, aunque la reina era vista en ceremonias oficiales como tímida y desagradable, tenía una inteligencia «aguda», y era, junto con su nuera, Ingrid de Suecia, un verdadero apoyo del monarca y una fuerza motriz para la resistencia hacia la ocupación dentro de la casa real. También se informó que, en contraste con el mismo monarca y el príncipe heredero, la reina y la princesa nunca perdieron la calma cuando la nación fue atacada. Como ella era no era la jefa de la Casa Real, solo podía mostrarse en público con su cónyuge, que no quería mostrar su apoyo a la ocupación al ser vista en público, y lo usó para involucrarse en varias organizaciones de ayuda social para facilitar el dificultades causadas por la ocupación. Kaj Munk se cita para describir la apreciación pública de ella durante la Segunda Guerra Mundial con su comentario: «¡Protege a nuestra reina, el único alemán que nos gustaría tener!».

Reina viuda 
En 1947, su marido falleció y su hijo mayor se convirtió en rey como Federico IX. Alejandrina retuvo el título de reina y evitó ser nombrada como reina viuda.

Pasó gran parte de sus últimos años en el Palacio de Marselisborg, en Aarhus.

Muerte 
Alejandrina murió el 28 de diciembre de 1952 en la Fundación San Lucas, cerca de Copenhague. Fue enterrada junto a su marido en la Catedral de Roskilde.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos  
 24 de diciembre de 1879-26 de abril de 1898: Su Alteza la duquesa Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin.
 26 de abril de 1898-29 de enero de 1906: Su Alteza Real la princesa Alejandrina de Dinamarca.
 29 de enero de 1906-14 de mayo de 1912: Su Alteza Real la princesa heredera de Dinamarca.
 14 de mayo de 1912-1 de diciembre 1918: Su Majestad la reina de Dinamarca.
 1 de diciembre de 1918-17 de junio de 1944: Su Majestad la reina de Dinamarca e Islandia.
 17 de junio 1944-20 de abril de 1947: Su Majestad la reina de Dinamarca.
 20 de abril de 1947-28 de diciembre de 1952: Su Majestad la reina Alejandrina de Dinamarca.

Órdenes 
Reino de Dinamarca

  Dama de la Orden del Elefante (26 de septiembre de 1912).
  Gran comandante de la Orden de Dannebrog (26 de mayo de 1948).
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Reino de Dinamarca e Islandia).
  Dama de la Real Orden Familiar de Federico XI.

Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin 

  Condecoración para damas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). (Gran Ducado de Mecklemburgo-Scwerin)
Extranjeras

  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Kvinfo.dk.
 Gran Casa Ducal de Mecklenburg-Schwerin.
 Casa Real de Dinamarca y Casa Real de Islandia.

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XX
Reinas consortes de Dinamarca con los Glücksburg
Casa de Mecklemburgo-Schwerin

Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog

Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa

Damas de la Orden del Elefante
Damas de la Orden de Luisa
Condecoradas con la decoración para damas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes)

Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX

Nacidos en Schwerin

Fallecidos en Copenhague